Thalassenchelys är ett släkte av fiskar. Thalassenchelys ingår i familjen Chlopsidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ålartade fiskar
Thalassenchelys